

Patronyme
Tassel est un nom de famille ; en France, il est principalement localisé en Seine-Maritime (Normandie) et dans les Côtes-d'Armor (Bretagne). Il est notamment porté par : 
 Alexandre Tassel (né en 1975), un trompettiste et compositeur de jazz français ;
 George Van Tassel (1910-1978), un ufologue, ingénieur et écrivain américain ;
 Hippolyte Tassel (1800-1868), homme politique français ;
 Jean Tassel (1608-1667), peintre français ;
 Paul Alexandre Tassel (1878-1958), général français ;
 Yves Jean Tassel (1803-1875), un homme politique français.

 La famille Tassel est une famille champenoise de Langres qui a donné au  plusieurs artistes distingués.

Édifice 
 L'Hôtel Tassel est une construction de style « art nouveau » édifiée par Victor Horta à Bruxelles en Belgique.

Liens externes 
 

Patronyme normand
Patronyme breton